Алекса́ндр Васи́льевич Ильи́н:
 Ильин, Александр Васильевич (1802—1849) — подполковник корпуса морской артиллерии.
 Ильин, Александр Васильевич (род. 1993) — российский футболист.